Kanouri peut désigner :
 les Kanouri, une population du Nigeria et du Niger ;
 le kanouri, une langue nilo-saharienne.